Вальдепьелаго () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 56,48 км². Население — 405 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Turismo Rural en Valdepiélago

Муниципалитеты Леона